Das Damendoppel der Australian Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Evonne Cawley / Helen Cawley und Mona Guerrant / Kerry Reid. Da im Dezember 1977 das Finale wegen Regens ausfiel, wurden beide Paarungen zum Sieger erklärt. Das Finale bestritten Betsy Nagelsen und Renáta Tomanová gegen Naoko Satō und Pam Whytcross, das Nagelsen und Tomanová in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1978